Briquette de l'Ecaillon est une marque commerciale française créée en 2008 désignant une série de fromages fermiers de lait de chèvre. Il est élaboré au sud du département du Nord à Vendegies-sur-Écaillon dans le Cambrésis. La marque n'est pas déposée auprès de l'INPI.

Description et caractéristiques  
Ce fromage existe sous plusieurs déclinaisons :
 croûte nature, 
 croûte cendrée,
 croûte doré.

Forme et masse 
 Forme rectangulaire
 Poids net : 170g

Caractéristiques 
Ce sont des fromages de lait cru de chèvre à pâte molle à croûte naturelle élaborés exclusivement avec du lait cru de chèvre. Le taux de matière grasse est de 23 % sur le poids total et 45 % sur l'extrait sec.

Provenance et emploi des matières premières agricoles 
Pour l'élaboration de ces fromages, les matières premières agricoles employées proviennent majoritairement d'un troupeau caprin de 150 mères dont une partie est désaisonnée. La race employée est à fort rendement volumique laitier (Alpine).

Mode d'alimentation du bétail 
Le fabricant ne communique pas sur le mode d'alimentation du bétail (ensilage, affouragement, nombre de sorties au pâturage, etc.).

Produits agricole et matières premières 
 lait cru de chèvre provenant d'un seul cheptel dont une partie désaisonné
 Présure
 charbon de bois pulvérisé (ponctuellement)
 roucou (ponctuellement)

Production 
La production est assurée au sein de l'exploitation agricole d'élevage « Chévrerie de l'Ecaillon », département du Nord.

Commercialisation 
Ce fromage affiche, pour sa commercialisation, le logo Saveurs en'Or. Ces fromages sont emballés individuellement dans une barquette de bois et une enveloppe de matière plastique thermoscellée.

Article connexe 
 Liste des fromages du Nord-Pas-de-Calais

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage au lait cru
Fromage fermier
Fromage au lait de chèvre
Fromage à pâte molle à croûte naturelle
Fromage du département du Nord